Francis Atterbury (1663-1732), homme de lettres et évêque anglais ;
 Grosvenor Atterbury (1869-1956), architecte américain ;
 Malcolm Atterbury (1907-1992), acteur américain ;
 Paul Atterbury (1945-), antiquaire britannique ;
  (1880-1964), footballeur anglais ;
  (1866-1935), général de brigade britannique.

Patronyme anglais